Die Saison 1987/88 der 2. Eishockey-Bundesliga war die 15. Spielzeit der zweithöchsten deutschen Eishockeyspielklasse. Am Saisonende stieg der Meister der 2. Bundesliga Süd, der EHC Freiburg, in die Bundesliga auf, während der Nord-Meister Krefelder EV in der Relegationsrunde scheiterte. In die Oberliga absteigen musste der Herner EV, zudem zog sich der EC Kassel freiwillig vom Spielbetrieb zurück.

Nach der Insolvenz des EHC 70 München nahm zudem mit dem EC Hedos München erstmals wieder eine Mannschaft aus der bayerischen Landeshauptstadt am Spielbetrieb teil. Der ehemalige Nationalspieler und mehrfache Deutsche Meister Lorenz Funk löste während der Saison Trainer Martin Wild als Trainer des EC Bad Tölz ab und ging schließlich zusammen mit seinen beiden Söhnen Lorenz und Florian aufs Eis, während in Füssen der spätere DEB-Verteidiger Jörg Mayr seine Debütsaison spielte. Ebenfalls neu in der Liga war der spätere Meister- und Nationaltrainer Hans Zach, der beim EC Ratingen sein Trainerdebüt gab und diesen in die Aufstiegsrunde führte.

Modus 
Wie in der Vorsaison wurde die Liga zweigleisig ausgetragen, wobei beide Staffeln mit jeweils zehn Mannschaften starteten. Zunächst wurde eine Vorrunde in Form einer Doppelrunde ausgespielt, sodass jeder Verein jeweils zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele gegen die übrigen Mannschaften seiner Gruppe bestritt. Anschließend nahmen die besten vier Teams beider Gruppen an der Relegationsrunde zur Bundesliga teil. Da der Bundesligist ECD Iserlohn hatte Insolvenz anmelden müssen, qualifizierte sich auch der Fünftplatzierte der Vorrunde Nord für die Relegationsrunde. Währenddessen mussten die restlichen Mannschaften in den Relegationsrunden im Norden und im Süden um ihren Startplatz in der Liga spielen. Die Runde wurde dabei im Norden in einer, im Süden in zwei Gruppen ausgetragen.

2. Bundesliga Nord

Vorrunde

Abschlusstabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (N) = Neuling
Erläuterungen:       = Relegationsrunde zur Bundesliga,       = Relegationsrunde zur 2. Bundesliga.

Topscorer 

 DK = Deutsch-Kanadier; (V) = Verteidiger

Relegation Nord

Abschlusstabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = im nächsten Jahr 2. Bundesliga,       = im nächsten Jahr Oberliga.

Topscorer

Relegation zur 1. Bundesliga 
→ Für die Relegation zur Eishockey-Bundesliga siehe Eishockey-Bundesliga 1987/88#Relegationsrunde

2. Bundesliga Süd

Vorrunde

Abschlusstabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (N) = Neuling, (A) = Absteiger aus der Bundesliga
Erläuterungen:       = Relegationsrunde zur Bundesliga,       = Relegationsrunde zur 2. Bundesliga.

Entscheidungsspiel der Gruppen-Fünften in Bad Nauheim: EC Ratingen - Heilbronner EC 3:2 n. P.

Topscorer

Relegation Süd

Gruppe A 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = im nächsten Jahr 2. Bundesliga,       = im nächsten Jahr Oberliga.

Gruppe B 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = im nächsten Jahr 2. Bundesliga,       = im nächsten Jahr Oberliga.

Topscorer Gruppe A

Topscorer Gruppe B 

 DK = Deutsch-Kanadier; (V) = Verteidiger

Weblinks 
 

Eishockeysaison 1987/88